Hanu (bou)
 Hanu (Assíria)